Where pain comes to die är Bay Laurels tredje musikalbum från 2000. Albumet var Rikard Löfgrens (Sparzanza m fl) första åtagande som producent.

Låtlista
 Strive
 A misery song
 Pale colours
 Anxiety
 On the verge
 Away
 Outside these walls
 Slow demise
 At night
 Where pain comes to die

Musikalbum 2000